Дюпкунбиран — топоним (тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Дюпкунбиран — река, левый приток реки Билчаны, координаты 65°41' с. ш. 93°26' в. д., код ГКГН 570632.
 Дюпкунбиран — река, правый приток р. Дюпкун (бассейн р. Нижняя Тунгуска), координаты 66°36' с. ш. 95°13' в. д., код ГКГН 193517.

См. также 
 Дюпкун (значения)